Plutonium(III)fluoride
Plutonium(IV)fluoride
Plutonium(V)fluoride
Plutonium(VI)fluoride